Erik Christensen er navnet på flere personer:
 Erik Christensen (borgmester i Nyborg) – socialdemokratisk borgmester i Ullerslev og Nyborg Kommuner, og medlem af Folketinget (født 1958)
 Erik Christensen (landstingsmedlem) – dansk gårdejer og medlem af Landstinget (1800-1869)
 Erik Christensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller og -træner